Il doppio del Commonwealth Bank Tennis Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Petra Kamstra e Tina Križan erano le detentrici del titolo, ma solo la Križan ha partecipato in coppia con Noëlle van Lottum.

La Križan e la van Lottum hanno perso in finale 6–4, 6–4 Alexandra Fusai e Kerry-Anne Guse.

Teste di serie
 Rika Hiraki /  Nana Miyagi (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Kerry-Anne Guse (campionesse)
 Janette Husárová /  Sandrine Testud (semifinali)
 Sung-Hee Park /  Shi-Ting Wang (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1996